Vitsjön eller Vitsjö kan syfta på:
Vitsjö gård i Norrtälje kommun, 
Vitsjö, Pedersöre kommun, bydel i Esse i Pedersöre kommun, Österbotten

Vitsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vitsjön, Västergötland, sjö i Tidaholms kommun,  (2,5 ha)
Vitsjön, Östergötland, sjö i Norrköpings kommun,  (2,9 ha)
Vitsjön, Södermanland, sjö i Eskilstuna kommun, 
Vitsjön, Jämtland, sjö i Östersunds kommun,  (16,7 ha)
Vitsjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (27,1 ha)
Vitsjön, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (59,4 ha)
Vitsjön (Piteå socken, Norrbotten, 725482-174952), sjö i Piteå kommun,  (14 ha)
Vitsjön (Piteå socken, Norrbotten, 727022-168364), sjö i Piteå kommun,  (56,7 ha)

Finland
Vitsjön (sjö i Pedersöre, Österbotten, Finland),  (28,7 ha)
Vitsjön (sjö i Mörskom, Nyland) och Askola,  (71,6 ha)

Se även
Vittsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn